Osoby o tym nazwisku:
 Marina Simonian – rosyjska zapaśniczka
 Nikita Simonian – rosyjski piłkarz 
 Rafik Simonian – rosyjski zapaśnik
 Siejran Simonian – rosyjski i ormiański zapaśnik 
 Wahe Simonian – ormiański zapaśnik